

Chiens
Liste de chiens de fiction#Bandes dessinées
Les Copains des neiges#Synopsis

Humain
Sobriquets des personnalités politiques au Québec#Premiers ministres du Québec

Ours
Ladislas Starewitch#Biographie

Œuvres 
  Patapoufs et Filifers, livre pour enfants d'André Maurois illustré par Jean Bruller (1930).